Colus caelathus är en snäckart som först beskrevs av Addison Emery Verrill och S. Smith 1880.  Colus caelathus ingår i släktet Colus och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
caelathus